Кайси́ты (от  «кайс айлан», таке «бану кайс» и «низариты» согласно БРЭ) — племенное объединение северных арабов, арабские племена из Центральной и Северной Аравии.

История 
Главная ветвь кайситов, так называемый мудар (маадд) включала племена гатафан, зубьян, хавазин, сакиф и другие. Во время арабских завоеваний распространились на территории современных Сирии, Ирака, Бахрейна и Северной Африки. Из кайситского рода курейш вышли халифы-Омейяды, опорой которых тем не менее служили более многочисленные на территории Сирии кальбиты. Кайситы использовались для поддержания порядка как в Сирии для предотвращения сепаратизма наместников-кальбитов, так и позднее в Египте вокруг Бильбейса, куда их переселил в 727 году халиф Хишам. Соперничество между кальбитами и кайситами доходило до вооружённых столкновений ().

В отличие от кальбитов, которые усваивали культуру покорённых в ходе арабских завоеваний народов и поддерживали идею общемусульманского государства, кайситы оставались верными бедуинским традициям и считали халифа чисто арабским вождём, подавляющим неарабское население.

Персоналии 
К известным персоналиям относятся:
 Кутейба ибн Муслим, кайсит по происхождению из племени Бахилы был назначен наместником Хорасана.

См. также 
 Племена и кланы Аравийского полуострова

Примечания

Литература 
 М. Б. Пиотровский, П. А. Грязневич, «Предание о химйаритском царе Асьаде ал-Камиле», 1977 г.
 
 

Арабские племена